Charles de Meuron ist der Name folgender Personen:

* Charles-Daniel de Meuron (1738–1806), Söldnerführer des Regiments de Meuron
 Charles-Gustave de Meuron (1779–1830), preußischer Gesandter in Dänemark